Die 1. Liga 1990/91 war die 57. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 28. Juli 1990 und endete am 19. Juni 1991.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 26. und 30. Juni statt.

|}

Weblinks 
 Saison 1990/91 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1990
Fußballsaison 1990/91